Kapoor är en känd indisk familj vars medlemmar varit framgångsrika skådespelare, filmregissörer och filmproducenter inom indisk film. Under flera generationer har Kapoorerna varit med i Bollywood (Hindi) filmer. Familjen är ursprungligen från Pakistan, eftersom de är Pashtuner.

Släktträd

Se även 
Kapoor

Referenser 

Indisk film
Släkter